Olva Brugge (handbal)
 Olva Brugge (volleybal)